Чемпионат Франции по футболу 1978/1979 — 41-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Страсбур» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 1141 гол.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лилль» — «Лаваль» — 5:3
 «Мец» — «Лилль» — 4:4
 «Париж» — «Монако» — 1:7
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Париж» — «Монако» — 1:7
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Монако» — «Бастия» — 6:0
 «Сент-Этьен» — «Париж» — 6:0
 «Страсбур» — «Анже» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr

1978/1979
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1978 году
Спорт во Франции в 1979 году